Vegaquemada kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Vegaquemada (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de León, 
 Vegaquemada (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de León, 

Robotskapade Spanienförgreningar